Gesätz steht für
 eine Gebetsfolge innerhalb des Rosenkranzgebetes
 im Meistersang der erste Stollen des Aufgesangs in der Meistersangstrophe, siehe Stollen (Literatur)